

Nom de famille 

 Daniel Bertolino (1942-), réalisateur et producteur québécois ;
  (1912-1997), joueur de golf professionnel argentin ; 
  (1942-), poète américain ;
 Jean Bertolino (1936-), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Pierre Bertolino (1960-), footballeur français ;
  (1914-2003), photojournaliste américain ;
  (1957-), architecte argentine.